Otto Friedrich von Schönburg ist der Name folgender Personen:

* Otto Friedrich von Schönburg auf Wesel (1589–1631), deutscher Adliger und Offizier 
 Otto Friedrich von Schönburg-Waldenburg (1819–1893), Fürst von Schönburg-Waldenburg